Ein Krätzchen bezeichnet:
 eine militärische Kopfbedeckung, siehe Krätzchen (Mütze) 
 eine spezielle Art des rheinischen Humors, siehe Krätzchen (Witz)
 eine alte kölsche Vortragskunst, artverwandt mit dem bayrisch-österreichischen Gstanzl
 der gesangliche Vortrag derselben, siehe Krätzche (Musik)